Лос Тулес има више значења:

 Лос Тулес (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Тулес (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Тулес (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Тулес (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Тулес (Сајула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Тулес (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Тулес, Пуерто де лос Тулес (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Тулес, Потреро лос Тулес (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Тулес, Санта Хертрудис (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Тулес (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Тулес (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику